Петрося́нц, Петросьянц () — армянская фамилия. Известные носители:

 Петросьянц, Андраник Мелконович (1906—2005) — советский учёный и государственный деятель.
 Петросянц, Ашот Иванович (1910—1978) — советский узбекский дирижёр, музыковед.
 Петросянц, Евгений Ваганович (Петросян; род. 1945) — советский и российский писатель-юморист, артист разговорного жанра и телеведущий.
 Петросянц, Михаил Арамаисович (1919—2005) — советский и российский метеоролог.
 Петросянц, Назар Самвелович (Петросян; род. 1951) — советский, армянский и российский футболист, тренер и функционер.
 Петросянц, Тигран Рудольфович (род. 1973) — армянский футболист.
 Петросянц, Христофор Арустамович (? — ?) — советский футболист.

См. также